Alice no País das Maravilhas — obra do escritor britânico Lewis Carroll
 Alice in Wonderland (filme de 1903) — filme mudo britânico
 Alice no País das Maravilhas (filme de 1915) — realizado por W. W. Young
 Alice in Wonderland (filme de 1933) — do diretor Norman Z. McLeod
 Alice no País das Maravilhas (filme de 1951) — filme de animação da Disney
 Alice in Wonderland (filme de 1988) — filme australiano realizado por Rich Trueblood
 Alice no País das Maravilhas (anime) — nipo-germânico de 1983
 Alice no País das Maravilhas (telefilme) — de 1999 exibido pela National Broadcasting Company
 Alice no País das Maravilhas (filme de 2010) — filme dirigido por Tim Burton
 Alice in Wonderland (jogo eletrônico) — baseado no filme homónimo
 Alice in Wonderland (álbum de Alice Nine) — segundo extended play da banda visual kei, Alice Nine

Desambiguações de cinema
Desambiguações de literatura